Saint-Jean – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Jean – jezioro w Kanadzie
 Saint-Jean (Saint John) – rzeka w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych